Ганс Геррманн (), ( 23 лютого 1928, Штутгарт, Вюртемберг, Веймарська республіка) — німецький автогонщик, виступав з 1953 по 1969 рік у Формулі-1. Один з найбільш різнобічних пілотів, він брав участь в змаганнях автомобілів всіляких класів на найрізноманітніші дистанції. Його інтереси варіювалися від виступів під керівництвом  в команді Mercedes-Benz в довоєнні роки, до виступів в команді Porsche в 24 годинній гонці в Ле-Мані. Він успішно брав участь в таких гонках, як легендарні Mille Miglia, Targa Florio і Carrera Panamericana. Протягом своєї кар'єри Ганс потрапляв у великі аварії, але зміг вдало уникнути серйозних травм.

Повна таблиця результатів

Формула-1 — Чемпіонат

Посилання

Примітки 

Народились 1928
Німецькі автогонщики
Німецькі пілоти Формули-1
Пілоти Формули-1, що виступали за Mercedes
Пілоти 24 годин Ле-Ману